Jiří Vítek je jméno více osobností:

 Jiří Vítek (politik) (* 3. 6. 1973) – předseda strany Patrioti České republiky, původně Volba pro Prahu (VPP), místostarosta Prahy 8, bývalý profesionální hasič
 Jiří Vítek (neurolog) (prof. MUDr. Jiří Vítek, DrSc., 7. 2. 1901 – 6. 11. 1974) – český neurolog
 Jiří Vítek (lední hokejista) (* 27. 12. 1967) – lední hokejista HC Kometa Brno
 Jiří Vítek (házenkář) (* 14. 5. 1977) – házenkář z východních Čech